Osoby o tym nazwisku:
 Elżbieta Mikuś – polska reżyserka dubbingu i realizator dźwięku
 Jan Mikuś – polski matematyk
 Teodor Mikuś – polski milicjant
 Wacław Mikuś – działacz komunistyczny, robotnik